Mädchenbrunnen steht für:

 Mädchenbrunnen (Calau) in Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Mädchenbrunnen im Naturreservat Deliblatska peščara im Bezirk Južni Banat, Provinz Vojvodina, Serbien
 Drei-Mädchen-Brunnen auf dem Ballplatz in Mainz